Rajd Finlandii 1980 (30. Jyväskylän Suurajot - Rally of the 1000 Lakes) – 30 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 29-31 sierpnia. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1980 oraz trzydziesta czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 1980 (rajd miał najwyższy współczynnik - 4). Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja generalna, WRC i ERC

Klasyfikacja WRC po 7 rundach

Kierowcy

Producenci

Klasyfikacja RME po 34 rundach

Przypisy 

Finlandia
1980
1980 w Finlandii
Finlandia
Sport w Jyväskylä